Závod ve vodním slalomu K1 mužů na Letních olympijských hrách 1972 se konal na kanále v Augsburgu dne 28. srpna 1972. Z československých závodníků se jej zúčastnili Marián Havlíček (6. místo) a Vlastimil Ouředník (20. místo), zlatou medaili získal Východoněmec Siegbert Horn.

Výsledky

Externí odkazy 
  München 1972 Official Report - Canoe / Kayak, la84foundation.org

Muži K1 slalom